West Burlington peut se référer à :

 West Burlington, une ville du comté de Des Moines, en Iowa, aux États-Unis.
 , un hameau qui fait partie de la ville de Burlington, dans le comté d'Otsego (New York).

Homonymie de toponyme